Титулярная церковь Сан-Феличе-де-Канталиче-а-Ченточелле () — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI 29 апреля 1969 года. Титулярная церковь принадлежит церкви Сан-Феличе-де-Канталиче-а-Ченточелле, расположенной в квартале Рима Пренестино-Ченточелле, на пьяцца Сан-Феличе-де-Канталиче. Титулярная церковь Сан-Феличе-де-Канталиче-а-Ченточелле управляется Орденом капуцинов.

Список кардиналов-священников и кардиналов-епископов титулярной церкви Сан-Феличе-де-Канталиче-а-Ченточелле 
 Стефан Ким Су Хван — (30 апреля 1969 — 16 февраля 2009, до смерти);
 вакансия (2009 — 2012);
 Луис Антонио Гоким Тагле — (24 ноября 2012 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Феличе-де-Канталиче-а-Ченточелле на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Феличе-де-Канталиче-а-Ченточелле на www.gcatholic.org.

Примечания 

Феликс из Канталиче